Graan, het enkelvoud van granen, een verzamelnaam voor de vruchten van eenzaadlobbige cultuurgewassen uit de familie van de grassen
Grañén, een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón